Whitesboro kan syfta på:

 Whitesboro, New York
 Whitesboro, Texas